Томчаруяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Томчаруяха (приток Вэнгаяхи)
 Томчаруяха (приток Седэяхи)